

Наука 
 Мора (Rubus glaucus) — у біології багаторічна трав'яниста рослина.
 Мора — у мовознавстві і віршуванні одиниця відліку часу.

Особи 
 Бруно Мора — італійський футболіст
 Гейнер Мора — костариканський футболіст
 Лола Мора — аргентинська скульпторка
 Мігель Мора Поррас — тимчасовий президент Коста-Рики
 Терезія Мора — німецька письменниця
 Фабіола де Мора і Арагон — королева Бельгії
 Ференц Мора — угорський письменник
 Хосе Морено Мора — колумбійський футболіст
 Хуан Мора Фернандес — перший голова держави Коста-Рики

Топоніми

Мора (Толедо) — муніципалітет

Мора (Бежа) — муніципалітет.
 Мора (Евора) — муніципалітет.
 Мора-да-Серра — парафія.

Мора (Міннесота) — місто.
 Мора (Нью-Мексико) — переписна місцевість.

Мора — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер

Мора — громада в кантоні Во

Інші 
 Мора — селище в Еритреї, регіон Дебубаві-Кей-Бахрі, район Ареета
 Мора () — селище в Пуерто-Рико.
 Мора — гра, успадкована італійцями від римлян. За її умовами один гравець викидає притиснуті до грудей і стиснуті в кулаки руки, довільно відгинаючи кілька пальців, а інші називають випадкові числа; виграє той, хто вгадає число відігнутих пальців.